Leibbrand ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Leibbrand (1902–1972), deutsche Schriftstellerin und linke politische Aktivistin
 Annemarie Leibbrand-Wettley (1913–1996), deutsche Medizinhistorikerin
 Gertrud Leibbrand (1911–2002), deutsche Politikerin (KPD), MdB
 Karl von Leibbrand (1839–1898), deutscher Bauingenieur und königlich württembergischer Baubeamter
 Kurt Leibbrand (1914–1985), deutscher Bauingenieur und Verkehrsplaner
 Max Leibbrand (1882–1946), deutscher Ingenieur und Eisenbahnmanager
 Richard von Leibbrand (1851–1929), württembergischer Beamter
 Robert Leibbrand (1901–1963), deutscher Politiker (KPD), MdB
 Werner Leibbrand (1896–1974), deutscher Psychiater und Medizinhistoriker
 Willi Leibbrand (1932–1993), Unternehmer (Leibbrand-Gruppe, Goldpfeil)

Siehe auch:
 Leibbrandt